Dorneanu:
 Valer Dorneanu
 Valeria Dorneanu

Vezi și 
 
 

Nume de familie românești